Общественный книжный шкаф — приспособление для хранения подержанных книг в общественных местах с целью предоставления возможности всем желающим взять одну или несколько этих книг в безвозмездное пользование или «обменять» на любые другие книги по собственному усмотрению. Идея общественных книжных шкафов появилась в начале 1990-х годов и в последние годы активно развивается в Германии, Австрии и Швейцарии.

История, описание 

Первоначально книжные шкафы в общественных местах были задуманы как инсталляция и устанавливались в этом качестве, в частности, дуэтом фотохудожников  в начале 1990-х годов, сперва в австрийском Граце, позже в Гамбурге и Майнце в Германии. В 1996 году, во время стремительного роста популярности Интернета и буккроссинга идея Клегга и Гутмана была перенята дармштадтским студентом Николасом Мюллером, устроившим в качестве эксперимента первую постоянную «открытую библиотеку» сначала в своём городе, а затем и в Ганновере. В 2003 году первый общественный книжный шкаф (по-немецки — «öffentlicher Bücherschrank») появился в Бонне, где таких шкафов на сегодняшний день уже около десятка. С конца 2000-х годов похожие приспособления стали появляться в большом количестве городов Германии, в том числе и малых. В 2010 и 2011 годах первые общественные книжные шкафы по германскому образцу появились также в Австрии и в Швейцарии. Предназначение всех этих шкафов общее — любой желающий может поставить туда любую книгу (например, если она прочитана и больше ему не нужна), равно как и бесплатно взять оттуда одну или несколько заинтересовавших его книг. При этом не существует каких-либо количественных, временных или иных ограничений; в частности, пользователь шкафа может взять книгу на время или насовсем, при этом он может, в свою очередь, положить туда какую-нибудь другую книгу, хотя последнее всегда остаётся на его личное усмотрение.

Как правило, общественный книжный шкаф представляет собой застеклённый или открытый шкаф на несколько полок или одну или несколько объединённых в общий гарнитур книжных полок. Если шкаф расположен в помещении (например, в кафе или в университетском здании), то в его качестве часто используется обычный деревянный книжный шкаф, мало или совсем не отличающийся от предметов домашней мебели аналогичного предназначения. Однако большая часть появившихся в последние годы в Германии общественных книжных шкафов установлены прямо на улицах городов. Такими шкафами, с одной стороны, может пользоваться кто угодно в любое время суток, что больше всего соответствует идее «открытой библиотеки» или, как при буккроссинге, «освобождения» книг. С другой стороны, в целях защиты самого шкафа и его содержимого от холода и непогоды, а также от вандализма, разработаны специальные конструкции для длительного хранения книг в общественных местах под открытым небом. Так, большинство уличных книжных шкафов имеют влаго- и морозоустойчивые корпуса с металлической облицовкой, а также закрывающиеся на специальной задвижке створки или герметичные стеклянные раздвижные двери. Финансирование установки таких шкафов, равно как и обеспечение их сохранности и уход за ними и за содержимым обеспечиваются, как правило, волонтёрами, в качестве которых выступают как некоммерческие общественные организации, так и частные лица, добровольно берущие на себя персональное шефство над определённым шкафом.

Галерея

См. также 
 Список общественных книжных шкафов в Германии, Австрии и Швейцарии в немецкоязычном разделе Википедии
 Буккроссинг
 Бесплатный магазин

Примечания

Литература 
 Prof. Dr. Michael-Burkhard Piorkowsky, Sandra Bichler, Kerstin Hilt, Olga Reger Der Bonner Bücherschrank auf der PoppelsdorferAllee – Ein merkwürdiges Versorgungssystem . Kurzfassung der Ergebnisse des Projekts „Das Nutzungsverhalten am Poppelsdorfer Bücherschrank“
 Ulrike Klopp. Bonner "Gemeinschaftsmöbel" Studienobjekt: Offener Bücherschrank als soziales System // forsch / Bonner Universitäts-Nachrichten 2/2009. (S.27)

Ссылки 

 Сайт уличных библиотек 
 Дюссельдорф Инфо: Общественный книжный шкаф на набережной Рейна, 31 июля 2011
 Статья о публичных книжных шкафах в Германии (нем.)
 Hannover.de: История открытых библиотек (нем.)
 Открытые книжные шкафы в Бонне (нем.)
 Красноярск: Общественный книжный шкаф установили в центре города, 7 апреля 2012
 Буккроссинг пришёл во Владивосток 

Хобби
Книжные шкафы
Библиотеки
Библиотечное дело в Германии
Книгораспространение
Бесплатное
Обычаи
Социальная инфраструктура
Самоорганизация
Буккроссинг